Sekretär steht für folgende Berufe und Ämter:

 Sekretär, einen Beruf
 Universitätssekretär, historische Bezeichnung im 18. Jahrhundert für eine Stellung im Rang einer außerordentlichen Professur
 Sekretär (Amtsbezeichnung), eine Amtsbezeichnung für Beamte des mittleren Dienstes in Deutschland
 ein dem Minister untergeordnetes Regierungsmitglied oder der Amtstitel des höchsten Beamten eines Ministeriums oder einer sonstigen obersten Behörde, siehe Staatssekretär
 ein diplomatischer Rang, auch Botschaftssekretär, siehe Legationsrat
 einen Funktionär einer Organisation (Partei, Gewerkschaft), siehe Parteisekretär
 Sekretär (Handball), beim Handballspiel Teil des Kampfgerichts

Sekretär steht außerdem für:
 „Sekretär. Beiträge zur Literatur und Geschichte der Herpetologie und Terrarienkunde“, ein Periodikum der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde 
 Sekretär (Möbel), ein Möbelstück, ähnlich einem Schreibtisch
 Sekretär (Vogel) (Sagittarius serpentarius), eine Greifvogelart

Siehe auch:
 Generalsekretär
 Rechtssekretär
 Secretarius
 Sekretärinnenproblem (auch: Heiratsproblem), Problem in der Statistik, der Spieltheorie und der Entscheidungstheorie
 Sekretariusmühle, Ortsteil von Markt Einersheim, Bayern
 Secretary